

Osoby o nazwisku Lasocki 
 Andrzej Lasocki (ur. 1945) – lekkoatleta
 Antoni Lasocki herbu Dołęga (1727–1799) – wojewoda ciechanowski, kasztelan gostyniński, szambelan królewski, podczaszy gostyński, starosta gostyński, starosta topolnicki
 Czesław Lasocki herbu Dołęga (ur. 1852–1891) – hrabia, ziemianin, poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Dariusz Lasocki (ur. 1978) – polski prawnik i samorządowiec
 Dymitr Lasocki herbu Dołęga (zm. 1754) – miecznik zakroczymski, sędzia wojskowy, marszałek sejmiku przedsejmowego ziemi zakroczymskiej
 Henryk Lasocki (1822–1899) – uczestnik powstania 1848 roku
 Ignacy Lasocki (1823–1875) – artysta malarz
 Jan Lasocki (ujednoznacznienie)
 Józef Lasocki (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Lasocki (1871-1952) - artysta malarz
 Krzysztof Lasocki (ujednoznacznienie)
 Ludwik Antoni Lasocki herbu Dołęga – starosta zakroczymski, pułkownik wojsk koronnych, podczaszy wyszogrodzki, sekretarz królewski, marszałek ziemi zakroczymskiej w konfederacji warszawskiej
 Michał Lasocki (ujednoznacznienie)
 Mikołaj Lasocki (1380-1450) – sekretarz króla Władysława Jagiełły
 Piotr Lasocki herbu Dołęga (ur. 1519) – cześnik dobrzyński, poseł na sejm parczewski
 Rafał Lasocki (ur. 1975) – piłkarz
 Remigian Lasocki (ujednoznacznienie)
 Roch Lasocki (1741-1791) – szambelan
 Roman Lasocki (ur. 1948) − polski skrzypek, profesor
 Stanisław Lasocki (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Lasocki (ur. 1950) – polski polityk, przedsiębiorca, poseł na Sejm I kadencji
 Wacław Lasocki  (ujednoznacznienie)
 Wiesław Antoni Lasocki (1913-1996) – żołnierz, publicysta i prozaik
 Zygmunt Lasocki (ujednoznacznienie)

Zobacz też